Китти Хок (Китти Хоук)  — название города в Северной Каролине, США, недалеко от которого произошёл первый полёт самолёта братьев Райт. Дало название ряду объектов.

Географические объекты:
 Китти Хок (Северная Каролина)
 Место, где сейчас находится авиабаза Райт-Паттерсон, место исторического аэродрома братьев Райт.

Корабли ВМС США:
 USS Kitty Hawk (AKV-1) — грузовое судно и авианосец периода Второй мировой войны;
 Авианосцы типа «Китти-Хок» — тип авианосцев. Служили с 1961 по 2009 год.
 USS Kitty Hawk (1961) — головной корабль соответствующего типа.

Самолёты:
 Curtiss P-40 модификации P-40D и более поздних модификаций — истребитель периода Второй мировой войны.

Вертолёты:
 PZL Kania - польская модификации Ми-2

Авиакомпании:
 Kitty Hawk Aircargo.